Blomgren ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt Blomgren († 2013), schwedischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 Eric Blomgren (1893–1971), schwedischer Eisschnellläufer
 Gustaf Blomgren (1887–1956), schwedischer Wasserspringer
 Mats Blomgren (* 1960), schwedischer Schauspieler
 Tobias Blomgren (* 1992), schwedischer Tennisspieler